Пуле́н () — термін, що має кілька значень.

Топоніми 
 Пулен — муніципалітет Франції, що розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа.
 Пулен — водотік у Франції у департаменті Ендр.

Особи 
 Альбер Огюст Пулен (1851—1937) — французький промисловець.
 Альбер Пулен (1932—2015) — французький співак.
 Альфонс-Жорж Пулен (1875—1966) — французький археолог.
 Ваннік Ле Пулен — французька акторка.
 Веронік Пулен (нар. 1967) — французька письменниця.
 Віктор-Огюст Пулен (фр. Victor-Auguste Poulain, 1825—1918) — французький кондитер та шоколатьє.
 Габріель Пулен (фр. Gabriel Poulain, 1884—1953) — французький велосипедист, переможиць багатьох змагань, відомий випробовуваннями м'язольоту.
 Гастон Пулен (фр. Gaston Poulain, 1927—2015) — французький єпископ.
 Домінік Пулен (фр. Dominique Poulain, 1949) — французька співачка та хористка.
 Бернар-Ів-Рауль Пулен (фр. Bernard-Yves-Raoul Poulain, 1926—2013) — французький актор, справжнє ім'я Бернар Деран (фр. Bernard Dhéran).
 Жак Пулен (фр. Jacques Poulain, нар. 1942) — французький філософ.
 Жак Пулен (фр. Jacques Poulain, нар. 1932) — французький футболіст.
 Жан Пулен (фр. Jean Poulain, 1884—1967) — бельгійський художник-анімаліст, багато років працював в Африці.
 Жан Пулен (фр. Jean Poulain, 1927—2008) — бельгійський політик.
 Жан-П'єр Пулен (фр. Jean-Pierre Poulain, нар. 1956) — французький соціолог.
 Жан-Франсуа-П'єр Пулен де Корбйон (фр. Jean-François-Pierre Poulain de Corbion, 1743—1799) — французький політик та адвокат.
 Жан Ле Пулен (фр. Jean Le Poulain, 1924—1988) — французький актор та режисер.
 Кристофер Пулен (фр. Christopher Poulain, нар. 1987) — французький спортсмен, гравець у Регбі-15.
 Катерін Пулен (фр. Catherine Poulain, нар. 1960) — французька письменниця.
 Марі-Філіп Пулен (фр. Marie-Philip Poulin, нар. 1991) — канадська хокеїстка.
 Мішель-Марі Пулен (фр. Michel-Marie Poulain, 1906—1991) — французький художник.
 Рафаель Пулен (фр. Raphaël Poulain, нар. 1980) — французький спортсмен, гравець у Регбі-15.
 Сезар Пулен (фр. César Poulain, 1822—1886) — французький підприємець та політик.
 Філіп Пулен (фр. Philippe Poulain, нар. 1941) — французький футболіст.

Особи з подвійним прізвищем 
 Гаетан Альбер-Пулен (фр. Gaétan Albert-Poulain, 1866—1916) — французький політик.
 Мелісса Дезормо-Пулен (фр. Mélissa Désormeaux-Poulin, нар. 1981) — канадська акторка.

Персонажі 
 Амелі Пулен (фр. Amélie Poulain) — головна героїня романтичної кінокомедії «Амелі» зображена французькою акторкою Одрі Тоту.

Інше 
 Пулен — торговельна марка шоколаду, заснована у 1848 році Віктором-Огюстом Пуленом.

Див. також 
Пулени — середньовічне взуття з довгими носками.

Примітки